Osoby o tym nazwisku:
 Matylda Kretkowska – polska działaczka socjalistyczna i niepodległościowa
 Teresa Kretkowska-Kiersnowska – polska archeolog
 Katarzyna Kretkowska – polska polityk, posłanka na Sejm IX kadencji